

Naam
Cai kan verwijzen naar:
 Sir Kay (Welsh: Cai), een van de ridders van de ronde tafel

Afkorting
CAI is een afkorting die kan verwijzen naar:
 CA Independiente (CAI), Argentijnse voetbalclub uit Avellaneda
 Luchthaven Caïro Internationaal (IATA-luchthavencode)
 Centrale Antenne-Inrichtingen, zie Kabeltelevisie
 EU-China investeringsverdrag
 Club Alpino Italiano (CAI), de oudste en grootste nationale Italiaanse vereniging voor alpinisten
 Corendon Airlines (ICAO-afkorting)